Welsh se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henry Welsh
 Stanley Larson Welsh